Первома́йское, ранее посёлок Первома́йский либо Першотра́вневое () — село (до 2010 г. — посёлок),
Борковский сельский совет,
Змиёвский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321780509. Население по переписи 2001 года составляло 2205 (1017/1188 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село находится в семи км от правого берега реки Мжи по обеим сторонам железной дороги Харьков-Лозовая (Курско-Харьковско-Азовской);
 на расстоянии трёх км расположены сёла:
 Борочек Второй,
 Джгун,
 Гришковка,
 Виловка.

Через село проходят двухпутная железная дорога Москва-Симферополь и расположена станция Спасов скит (бывшая Первомайская); и автомобильная дорога .

К селу примыкает лесной массив (сосна, дуб).

Происхождение названия 
В 1889 году с противоположной от хутора Шеметов, названного по фамилии основателя, с западной стороны КХАЖД был построен Спасов скит Святогорской пустыни, названный в честь Христа Спасителя;
 после ВОСР 1917 года Спасов Скит был переименован в Шеметов;
 в начале 1930-х Шеметов переименован в посёлок Первомайский на русском языке в честь Дня международной солидарности трудящихся — 1 мая.

В документах населённый пункт называется село Первомайское (укр.Першотравневе), так как с него в 2010 году был снят статус посёлка (Первомайский).

В 1992—2020 годах населённый пункт по-русски официально называется Первомайское или Первомайский.

Хутор, ж.д. станция и затем посёлок были названы в честь праздника весны и труда Первомая, отмечаемого в различных странах 1 мая; в СССР он назывался Международным днём солидарности трудящихся.

На территории Украинской ССР имелись 50 населённых населённых пунктов с названием Першотравневое, 27 — с названием Первомайское и несколько посёлков Первомайский, из которых до тридцати находились в 1930-х годах в тогдашней Харьковской области.

История 
 Начало 19 века — основан хутор Шеметов.
 В 1868 году хутора располагались с севера на юг на территории современного села с восточной стороны будущей железной дороги КХАЖД: Мирный, Шеметов, Петруши.
 17 (29) октября 1888 года — крушение императорского поезда Императора Всероссийского  на окраине Шеметова хутора близ станции Борки.
 1889 — здесь основан Спасов скит Святогорского монастыря Харьковской епархии Русской Православной Церкви, в котором в 1917 было более ста монахов (в Святогорском монастыре тогда их было более семисот.)
 1891-94 — здесь построен православный храм Христос Спаситель|Христа Спасителя по проекту архитектора Роберта Марфельда.
 В 1908 году в скиту открылся Харьковский отдел Союза Русского народа, в который вступило всё «чёрное» (монашеское) духовенство Спасова скита.
 27 декабря 1918-начало января 1919 — здесь «красная» 6-я повстанческая дивизия Павла Дыбенко ограбила монастырь и расстреляла настоятеля скита архимандрита Родиона и, — по данным краеведа Ю. Коловрата, 49 монахов братии Спасова скита и шесть раненых гетманских офицеров; по данным краеведа П. Альбощего, — пять человек; по данным «Истории Харьковской епархии» — архимандрита Родиона (с него сняли скальп), иеромонахов: благочинного Анастасия; Амвросия, Израиля, Иринарха, Модеста, иеродиакона Феодота и и нескольких мирян — беженцев.
 18 октября 1920 года верующие села Калюжное Константиноградского уезда Полтавской губернии получили от Змиевской рабоче-крестьянской инспекции разрешение на разборку и перевозку деревянной (первоначальной) церкови Спаса Нерукотворного; она была разобрана и перевезена туда.
 11 мая 1922 года имущество и постройки Спасова скита были переданы колонии инвалидов-железнодорожников и детскому дому имени Октябрьской революции.
 В начале 1920-х годов здесь на территории скита был организован детский дом Дорпрофсожа для детей голодающего Поволжья.
 Летом 1927 года территория колонии инвалидов перешла к детдому.
 В 1920 Спасов скит был переименован в Шеметов по фамилии основателя хутора, хотя сам небольшой хутор Шеметов находился далеко в стороне (на восток).
 В 1920-х были открыты школа, библиотека (ныне здание развалено) и музыкальный кружок.
 В конце 1920-х годов организован колхоз, впоследствии племенной завод-совхоз, по разведению элитных пород лошадей и крупного рогатого скота «Красный великан» (укр. Червоный велетень). Был приватизирован в 1996 году.
 В начале 1930-х годов (до 1940) Шеметов переименован в Первомайский. в честь 1 мая. Это привело к путанице, так как рядом по той же линии железной дороги уже был один Первомайский (но не Змиевского, а Алексеевского района), и люди зачастую выходили не на той станции; а всего в 1930-х годах в большой Харьковской области, в которую входили нынешняя Сумская и Полтавская, Первомайских было до тридцати.
 В 1940 году, перед ВОВ, в Первомайском были 51 двор и сельсовет.
 В 1940 году, перед ВОВ, на хуторе Шеметы были 4 двора.
 Во время Великой Отечественной войны с октября 1941 по начало сентября 1943 село и племсовхоз находились под фашистской оккупацией (с перерывами).
 Направление Первомайский-Борки было ареной ожесточённых боёв с целью перерезать железную дорогу Харьков — Лозовая — Днепропетровск в мае 1942, феврале-марте 1943 и сентябре 1943 года.
 7 сентября 1943 — во время ВОВ разрушен храм Христа Спасителя; частично разрушена часовня на месте крушения.
 1970-е — была доразрушена часовня на месте крушения царского поезда.
 В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета УССР хутора Шеметов и Первомайский официально переименованы в село Первомайское (укр. Першотра́вневе).
 В 1992 году здесь действовали аптека, больница, газораспределительная станция, детский сад, две котельные, столовая, магазины, пожарное депо, гараж, электроцех, стройцех, склад, школа, чулочная фабрика, совхоз «Червоный велетень», совхоз рабкоопа.
 В 2010 Первомайский был лишён статуса посёлок и получил статус село (Первомайское).
 До 17 июля 2020 года село входило в Змиевской район и в Борковской сельский совет; в рамках административно-территориальной реформы по новому делению Харьковской области этот сельсовет, как и весь Змиевской район области, были ликвидированы; Первомайское и его территории были присоединены к ... территориальной общине Чугуевского района.

Экономика 
 Молочно-товарная ферма (МТФ).
 ОАО «Племенной завод „Червоный велетень“», ранее совхоз «Красный великан».

Объекты социальной сферы 
 Детский сад.
 Первомайская средняя (общеобразовательная) школа I—III ступеней.
 Первомайский Дом культуры.

Достопримечательности 

 Памятник погибшим близ места крушения царского поезда.
 Памятная доска на месте крушения поезда.
 Памятник императору Всероссийскому Александру Третьему.
 Бывшая трапезная Спасова скита (ныне амбулатория).

Религия 
 Храм Христа Спасителя (Борки) — разрушен в 1943; строится вновь с 2013 года.
 Часовня Спаса Нерукотворного образа — восстановлена в 2003 году на месте крушения императорского поезда

Транспорт 
 Железнодорожная платформа: «Спасовка» (с 1889), «Святогорский Спасов скит» (до ВОСР), Первомайская (до 2003), Спасов скит (с 2003).

Известные люди 
 Сидоров, Тихон Егорович — камер-казак, погибший на данном месте 17 октября 1888 года.
 Герман (Клица) — православный святой из Собора Святогорских святых.
 Иоанн (Злобин) — православный архиепископ Аляскинский.

См. также 
 Крушение царского поезда

Литература 
 Юрий Коловрат-Бутенко. Спасов Скит. Крушение царского поезда и история храма Христа Спасителя.  Саарбрюкен, Ламберт Академик Паблишинг, 2016
 
 Елена Шестаковская. Катастрофа Императорского поезда 17 октября 1888 года и её причины.

Источники и примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

 
Населённые пункты Змиёвского района